

Persone
 Alberto Giacomelli – magistrato italiano
 Antonello Giacomelli – giornalista e politico italiano
 Antonietta Giacomelli – educatrice, giornalista e scrittrice italiana
 Bruno Giacomelli – pilota automobilistico italiano
 Carlo Giacomelli – calciatore italiano
 Dario Giacomelli – architetto italiano
 Geminiano Giacomelli – compositore italiano
 Giuseppe Giacomelli – politico italiano
 Luca Giacomelli Ferrarini – cantante, attore e ballerino italiano
 Luigi Giacomelli – religioso italiano
 Luigi Giacomelli di Monterosso – architetto italo-austriaco
 Mario Giacomelli – tipografo e fotografo italiano
 Michelangelo Giacomelli – arcivescovo cattolico italiano
 Nella Giacomelli – anarchica e giornalista italiana
 Nini Giacomelli – paroliere e scrittrice italiana
 Piero Giacomelli – arbitro di calcio italiano
 Pietro Giacomelli – medico e garibadlino italiano
 Sandro Giacomelli – ciclista su strada italiano
 Stefano Giacomelli – calciatore italiano
 Vincenzo Giacomelli – pittore italiano

Altro 
 Palazzo Giacomelli – sede del Museo etnografico del Friuli di Udine
 Palazzo Dolfin Calzavara Giacomelli (Palazzo Dolfin)- palazzo storico di Treviso

Altro
 15567 Giacomelli – asteroide